Драгийци () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Елена. Население составляет 1 человек.

Политическая ситуация 
Драгийци подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Елена — Сашо Петков Топалов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Великотырновской области